Aritz Elustondo – calciatore spagnolo, difensore
 Gorka Elustondo – calciatore spagnolo, centrocampista
 Jagoba Arrasate Elustondo – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo, attaccante